Gregor Židan – ex calciatore sloveno
 Mohamed Zidan – ex calciatore egiziano

Pagine correlate 
 Zidane (disambigua)